Dan Stoica se poate referi la următoarele persoane:

 Dan Stoica (n. 1936), arhitect
 Dan Stoica (n. 1952), scriitor

Dezambiguizare